Niemcy:
 Landwasser – rzeka, dopływ Mandau
 Landwasser – dzielnica Fryburga Bryzgowijskiego

Szwajcaria:
 Landwasser – rzeka, dopływ Albuli
 Landwasser – alemańska nazwa rzeki Rabiosa, dopływu Plessur

Włochy:
 Landwasser – rzeka, dopływ Rimelli

Inne:
 Landwasser – wiadukt w Szwajcarii